Peter Wilkinson peut désigner :

 Peter Wilkinson (1914-2000), diplomate britannique ;
 Peter Wilkinson (1933-2014), marathonien britannique ;
 Peter Wilkinson (1940-), prélat anglican canadien converti au catholicisme ;
 Peter Wilkinson, bassiste de rock (Shack, Cast) ;
 Peter Wilkinson, batteur de rock (The Saints).